Esta é a divisão territorial administrativa do Estado de São Paulo vigente no período entre 1997-2012, incluindo a área territorial dos municípios de acordo com a Resolução nº 5 de 10 de outubro de 2002 do IBGE segundo o quadro territorial do ano de 2001. O Estado de São Paulo possuía 625 municípios até 1996 e passou a contar com 645 municípios em 1 de janeiro de 1997, quando foram instalados os últimos 20 municípios criados pelas leis nº 8.550 de 30 de dezembro de 1993 e nº 9.330 de 27 de dezembro de 1995, alterando a lei nº 8.092 de 28 de fevereiro de 1964 que é a legislação base da divisão territorial administrativa do estado. Já a criação de distritos a partir da Constituição de 1988 passou a ser de competência dos municípios através de leis municipais, deixando de ser competência estadual. Por isso a data de criação a partir deste ano é a da inclusão na Divisão Territorial Brasileira feita pelo IBGE.

Lista

Ver também 
 Lista dos municípios de São Paulo por área
 Lista de municípios de São Paulo por população

Ligações externas 
 Fundação Seade - Histórico da Formação dos Municípios

Area
2001